Noorujupaluk bezeichnet:
 Noorujupaluk (Insel, Qaanaaq, östlich), Insel im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Noorujupaluk (Insel, Qaanaaq, westlich), Insel im Distrikt Qaanaaq, Grönland